

Geografia
 Zelo Buon Persico – comune italiano in provincia di Lodi
 Zelo Surrigone – comune italiano nella città metropolitana di Milano
 Zeloforamagno – frazione di Peschiera Borromeo nella città metropolitana di Milano
 Zelo – frazione di Giacciano con Baruchella in provincia di Rovigo

Personaggi
 Zelo – titano figlio di Pallante.

Altro
 Zelo – sinonimo di Diligenza.

Altri progetti